Дезертин (Алье) — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Дезертин (Майен) — коммуна во Франции, департамент Майен.